Алешко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Алешко, Василий Иванович (псевдоним Иван Пидкова; 1889 — не ранее 1942) — украинский советский поэт и прозаик.
 Алешко, Виктория Робертовна (род. 1980) — белорусская эстрадная певица, заслуженная артистка Республики Беларусь.
 Алешко, Мария Ивановна (1887—1952) — русская оперная певица (сопрано). См. также 
 Алёшков
 Олешко